Имба:
 Имба — посёлок в Красноярском крае.
 Имба Первая — река в Красноярском крае.
 Имба Вторая — река в Красноярском крае.
 Имба (рыбы) — редкий кенийский вид пресноводных рыб.
 Имба на жаргоне геймеров (от англ. «imbalance» - дисбаланс) — несбалансированный персонаж, юнит, предмет или иной элемент компьютерной игры. Другими словами это персонаж или какой-либо элемент, улучшенный в несколько раз.